Йыги (; в переводе на русский язык — «река») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Йыги, Айли (в девичестве Юргенсон; 1931—2017) — эстонская школьница, осуждённая советским трибуналом за терроризм в 1946 году.
 Йыги, Андрей (род. 1982) — эстонский футболист.
 Йыги, Мартин (род. 1995) — эстонский футболист.
 Йыги, Олев Адович (псевдоним Leo Minimus; 1919—1989) — эстонский советский литературный критик и переводчик. Заслуженный писатель Эстонской ССР (1978).

См. также 
 Йыгева (значения)
 Йыгисоо